Haršanj, naselje u južnoj Mađarskoj
Viljanska planina (Aršanj), brdo u južnoj Mađarskoj